Patrick Berchtold (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||GCK/ZSC Lions U20 ||Elite Jr. A ||19 ||4 ||3 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Rapperswil U20 ||Elite Jr. A ||35 ||6 ||12 ||18 ||65 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2003-2004 ||Rapperswil U20 ||Elite Jr. A ||21 ||9 ||11 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2003-2004 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||11 ||1 ||1 ||2 ||0 ||6 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2004-2005 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||30 ||1 ||2 ||3 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||14 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006 || EHC Wetzikon || ligue || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2008-2009 ||Rapperswil-Jona Lakers 2 || ligue  ||18 ||10 ||12 ||22 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue ||16 ||5 ||1 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue || 20 || 10 || 15 || 25 || 50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue || 13 || 5 || 9 || 14 || 40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue || 7 || 0 || 4 || 4 || 2 || 3 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers 2 ||  ligue || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace